Жирний Андрій Олексійович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Жирний Олександр Миколайович ( 1987) — російський та український біатлоніст.
 Жирний Тоні — один з вигаданих персонажів мультсеріалу Сімпсони.

Прізвища